A Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino de 2016–17 foi a décima sexta edição da competição organizada pela UEFA. Aconteceu entre 23 de agosto de 2016 a 1 de junho de 2017. A final foi em Cardiff, País de Gales.

Distribuição de vagas e qualificação 
Um total de 59 clubes das 47 de 55 associações da UEFA disputaram a edição 2016–17 da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. O ranking das associações é baseado no Coeficiente do país no futebol feminino, que é usado para determinar o número de participantes de cada associação.
 Associações 1–12 classificam dois equipas de cada.
 Associações 13–55 classificam (exceto alguns países) um equipa cada.

Ranking das associações 
Para a edição 2016–17, as associações são alocadas seguindo o Coeficiente do país no futebol feminino, no qual é determinado pela performance nas competições europeias nos anos de 2010–11 até 2014–15.

Fase de qualificação 

Na fase de qualificação, conta com 36 equipes distribuídas em 9 grupos de 4 equipes cada. O sorteio para essa fase foi realizado em 24 de junho de 2016. Os nove vencedores de cada grupo, vão juntar-se às 23 equipes melhor classificadas no sorteio dos 16 avos-de-final.

As partidas dos grupos serão disputadas de 23 a 28 de agosto de 2016.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Fase final

Confrontos 

Nota: O esquema usado acima é usado somente para uma visualização melhor dos confrontos. Todos os confrontos desta fase são sorteados e não seguem a ordem mostrada.

Final

Premiação

Estatísticas 
Gols e Assistências contabilizados a partir da fase final, excluindo as fases de qualificação.

Artilharia

Assistências

Hat-tricks 

4 Jogadora marcou quatro gols

Ligações externas 
 

2016-17
2016 no futebol
2017 no futebol